Szwajcaria:
 Genevra – retoromańska nazwa kantonu Genewa
 Genevra – retoromańska nazwa miasta Genewa

Osoby:
 Genevra Richardson – brytyjska prawniczka
 Genevra Stone – amerykańska wioślarka